Cylinderdubbelfotingar (Julida) är en ordning av mångfotingar. Cylinderdubbelfotingar ingår i klassen dubbelfotingar, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar ordningen Julida 1086 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Dubbelfotingar